Radio Pjöngjang ist
der ehemalige Name des nordkoreanischen Auslandsrundfunkdienstes Stimme Koreas
der Name des koreanischsprachigen Auslandsrundfunkdienstes Nordkoreas, siehe P’yŏngyang Pangsong